Darnaut ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Darnaut (1851–1937), österreichischer Landschaftsmaler
 Vincenz Darnaut (1770–1821), österreichischer katholischer Geistlicher und Topograf